Villa Dolores kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Dolores (ort i Argentina, Córdoba), 
 Villa Dolores (ort i Argentina, Catamarca), 
 Concarán, kommunhuvudort, San Luis, 

Robotskapade Argentinaförgreningar